Бородинское — топоним:

 Бородинское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Бородинское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Бородинское — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.
 Бородинское — озеро в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Разное 
 Бородинское сражение
 Сельское поселение Бородинское (Московская область)
 Бородинское сельское поселение (Краснодарский край)

См. также 
 Борода (значения)
 Бородин
 Бородина
 Бородинка
 Бородино
 Бородинск
 Бородинская
 Бородинский
 Бородины (значения)